Евре́йское кла́дбище в Бре́ттене () — одно из еврейских кладбищ на севере немецкой земли Баден-Вюртемберг, расположенное в городе Бреттене. В связи с исторической ценностью является памятником культуры (Kulturdenkmal).

История 
Вначале умерших членов еврейской общины Бреттена хоронили на еврейском кладбище в Вайбштадте (Waibstadt). С 1883 года было открыто собственное частное кладбище в Бреттене, которое находится на сегодняшней улице Виндстегвег (Windstegweg).  Последнее погребение состоялось в 1949 году.

Площадь 
Площадь еврейского кладбища 11,18 ара (1 130,18 м²). На нём насчитывается 146 надгробных камней.

Галерея изображений

Литература 
 Joachim Hahn und Jürgen Krüger: Synagogen in Baden-Württemberg. Band 2: Joachim Hahn: Orte und Einrichtungen. Theiss, Stuttgart 2007, ISBN 978-3-8062-1843-5 (Gedenkbuch der Synagogen in Deutschland. Band 4), S. 62−65

Примечания

Источники и ссылки 

 Informationen zum Jüdischen Friedhof Bretten beim Zentralarchiv zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland 
  Jüdischer Friedhof Bretten bei Alemannia Judaica 

Бреттен